Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 13 апреля 2009 года в Нови-Саде (Сербия) и Софии (Болгария). Победители групп получили право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2010 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2010 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — шесть из Европы, четыре из Азии, по одной из Северной Америки и Африки. Сборные КНДР и ЮАР пришли из третьего дивизиона, сборные Эстонии и Республики Корея пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Милан Лукович
 Защитник:  Дмитрий Суур
 Нападающий:  Александр Петров

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Ду Чао
  Чжань Мён Чжин
  Дмитрий Суур
  Ингвар Йонссон
  Сергей Френкель
  Марко Ковачевич

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+3).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Алексей Йотов

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сон Хо Сёнъ
 Защитник:  Эдуардо Пас
 Нападающий:  Квон Таэ-ан

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Пак Сун Мин
  Бьорн Нуйтс
  Станислав Мухачёв
  Иван Кодина
  Адриан Сервантес
  Мараис Мараис

Ссылки 

 
 
 
 

Апрель 2009 года
Хоккей
Хоккей
2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Сербии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Болгарии
Хоккей
Хоккей